Demòcrit d'Abdera, viatger i filòsof atomista grec 
 Demòcrit d'Efes, escriptor grec 
 Demòcrit (filòsof platònic), filòsof platònic grec

 Universitat Demòcrit de Tràcia, universitat grega, la més gran de la regió grega de Macedònia Oriental i Tràcia

La variant dòrica «Damòcrit» fa referència a:
 Damòcrit de Calidó, estrateg de la Lliga Etòlia
 Damòcrit, aqueu que va ajudar Dieu contra els romans
 Damòcrit, historiador grec de data incerta
 Damòcrit de Sició, escultor grec